Alo bezeichnet:
 ein Königreich im französischen Überseegebiet Wallis und Futuna, siehe Alo (Königreich)
 ein Dorf auf der indonesischen Insel Karakelong, im Distrikt Rainis, siehe Alo (Rainis)

Alo ist der Familienname folgender Personen:
 Patricio Hacbang Alo (1939–2021), philippinischer Geistlicher, Bischof von Mati
 Vincent Alo (1904–2001), US-amerikanischer Mobster der La Cosa Nostra

ALO steht für

 Austrian Literature Online, ein Digitalisierungsprojekt mehrerer österreichischer Universitäten
 ALO (Band), eine US-amerikanische Rockband (Animal Liberation Orchestra)
 Waterloo Regional Airport, IATA-Code des Flughafens
 ALO, Air Liaison Officer (Luftwaffen-Verbindungsoffizier)

Siehe auch:
 Alo Stream, ein Fluss auf Hawaii
 ALÖ
 Ålö
 Alos
 Alaux
 Alho
 Allo

Abkürzung